Дженерали Лейдис Линц 2010 е 24-тото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Линц, Австрия от 9 до 17 октомври.

Поставени тенисистки 
  Серина Уилямс (отказва се поради контузия на десния крак)
  Даниела Хантухова
  Альона Бондаренко (1 кръг)
  Доминика Цибулкова (1 кръг)
  Петра Квитова (осминафинал)
  Андреа Петкович
  Ана Иванович
  Клара Закопалова (осминафинал)
  Сара Ерани (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник
  Рената Ворачова /  Барбора Захлавова-Стрицова
  Сара Ерани /  Роберта Винчи
  Клаудия Янс /  Алися Росолска

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Дженерали Лейдис Линц